Edward Donnall Thomas, Amerikaans arts en nobelprijswinnaar.
Edward Thomas (dichter) (1878-1917), Britse dichter en oorlogsslachtoffer.
Edward Thomas (ontwerper), productie-ontwerper voor Doctor Who
Edward Thomas (personage), een personage uit de serie That's So Raven
Edward Lloyd Thomas, geconfedereerde Amerikaanse generaal.
Edward J. Thomas (1869-1958), auteur van boeken over het Boeddhisme.
Edward Thomas (roeier), Australisch roeier, actief op de Olympische Spelen van 1924

Zie ook 
 Thomas (doorverwijspagina)